El título Eloísa está debajo de un almendro puede referirse a:

Eloísa está debajo de un almendro, una obra de teatro escrita por Enrique Jardiel Poncela;
Eloísa está debajo de un almendro, una película basada en la obra de teatro anterior, dirigida por Rafael Gil en 1943.